Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1928 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 20 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Eileen Bennett et Phoebe Holcroft battent Suzanne Deve et Sylvie Jung en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1928
France Double dames
Sport en France en 1928
Mai 1928
Juin 1928